Az 1983–1984-es magyar labdarúgókupa küzdelmeit a Siófoki Bányász nyerte.

Az országos főtábla eredményei

Első forduló

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1983. október 26.
|- 

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1983. november 9.
|- 

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1983. november 16.
|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|}

Második forduló

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1983. november 23.
|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|- 

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1983. november 30.
|- 

|}

Harmadik forduló

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1984. február 25.
|- 

|- 

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1984. február 26.
|-

|- 

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|- 

|-

|}

Nyolcaddöntők 

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1984. február 29.

|-

|-

|- 

|-

|-

|-

|- 

|}

Negyeddöntők 

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1984. május 2.

|-

|-

|- 

|}

Elődöntők

Döntő 

A Siófoki Bányász MNK-ban szerepelt játékosai: Horváth II. László, Málics Gyula – Belényesi László, Bódi Zoltán, Brettner Csaba, Csáti Attila, Havasi József, Horváth I. László, Olajos Sándor, Onhausz Tibor, Pardavi Károly, Petykó Márton, Ruppert, Szabó József, Szajcz Miklós, Takács László, Tieber László, Virágh Ernő

jegyzetek

Források
 

Magyarlabdarugokupa
Magyarlabdarugokupa
Magyar labdarúgókupa